US Open 2015 – turniej legend mężczyzn – zawody deblowe legend mężczyzn, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania odbyły się pomiędzy 9–13 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 

US Open 2015
US Open – turniej legend mężczyzn